Николай Михайлович Яковлев:

 Яковлев, Николай Михайлович (1756—1810) — действительный статский советник, прокурор московской конторы Синода.
 Яковлев, Николай Михайлович (1761—1813) — владелец заводов, надворный советник.